Georges Berger (1834-1910), homme politique français ;
 Georges Berger (1897-1952), gymnaste artistique français ;
 Georges Berger (1918-1967), coureur automobile belge.